De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2003 werden van donderdag 11 tot en met zondag 14 december 2003 georganiseerd in het pas opgeleverde National Aquatics Center aan de rand van het Ierse Dublin. De zevende editie van het toernooi stond onder auspiciën van de Europese zwembond LEN.

Podia

Mannen

Vrouwen

Medailleklassement

Externe links 
 Officiële uitslagen (inclusief series en halve finales) op www.omegatiming.org
 Race-analyses door professor Rein Haljand op www.swim.ee

2003
Zwemmen in 2003
Sportevenement in Dublin
Kortebaanzwemmen